Por FA o Fa puede referirse a:
 Fa, la cuarta nota de la escala musical en solfeo.
 Fa, comuna de Francia, en departamento de Aude.
 Fa', la vigésima letra del alfabeto árabe.
 FA, Frente Amplio, coalición gobernante en Uruguay.
FA, Fibrilación auricular.
FA, la Asociación del Fútbol.
FA, Disco de Susana Seivane (2018).
FA, siglas de la fosfatasa alcalina

Siglas